Le club des Caïmans 72 est une équipe française de football américain basée au Mans.

Le club 
Les Caïmans sont affiliés à la FFFA et à la Ligue de football américain de Bretagne – Pays-de-Loire.

Le club comprend :
 une équipe Senior évoluant en championnat de France 2ème division 
 une équipe U19 évoluant en Championnat de France,
 une équipe U16 évoluant en Championnat Territorial Ile-de-France 
 une équipe U12/U14.

Mais aussi une section Cheerleaders appelée Xtrem Caïmans Cheerleaders.

Palmarès

Joueurs sélectionnés en Équipe de France

Joueurs sélectionnés en Équipe de France U19

Numéros Retirés 
 5 - Manuel Alarich (Quarterback)
 16 - Yves David (Quarterback)
 32 - Laurent Brunet (Running Back)
 58 - Claude Hamet (Linebacker)

Seniors 
Casque d'argent (D2)
 Vice-Champion : 1987
 : 2016
 : 2015

Casque d'argent (D3)
 Vice-Champion : 2011
 Champion de France : 2022

 Ligue de football américain de Bretagne – Pays-de-Loire
 Champion : 2004, 2018

 Ouest Bowl
 Vainqueur : 2005
 Finaliste : 1999, 2003

 Eight Bowl
 Vainqueur : 1999

 West Bowl
 Vainqueur : 1991
 Finaliste : 1992

U19 
 Ligue de football américain de Bretagne – Pays-de-Loire
 Champion : 2003, 2004, 2008
 Championnat de France de Football Américain à 9
 Champion de Conférence Nord : 2009
 Vice-Champion de France : 2009

U16 
 Championnat Territorial Ile-de-France 
 Champion 2022

Histoire

1985 - 1998 : les belles années 
Les Caïmans sont fondés en 1985 et jouent leurs premiers matchs en 1986 soit trois matchs amicaux contre les Drakkars de Nantes (3 défaites). L'année suivante ils s'inscrivent dans le championnat de France de seconde division. Ils parviennent en finale face aux Argonautes d'Aix-en-Provence. Promu en D1 lors de la saison 1988, ils y restent 2 années sans jamais atteindre les séries éliminatoires. De retour en deuxième division en 1990, ils se qualifient pour les séries éliminatoires en 1992 (quart de finale) et en 1993 (demi-finale). En 1991, ils remportent la  du West Bowl et jouent la finale l'année suivante. Les Caïmans remontent parmi l'élite en 1994, année où il parviennent pour la première fois en séries éliminatoires de cette division. Ils jouent ensuite pendant trois saisons à ce niveau, mais ne participe pas aux séries éliminatoires. En 1998, ils sont relégués enseconde division.

1999 - 2011 : descente en D3 
En 1999 les Caïmans ne sont inscrits dans aucune compétition nationale mais participent au Eight Bowl (vainqueurs) et au Ouest Bowl (finalistes). L’année suivante, ils font leur retour en D2 et sont stoppés en quart de finale. En 2001, ils déclarent forfait pour l’ensemble de la saison et perdent la finale de l'Ouest Bowl. Malgré une saison 2002 correcte et une participation aux séries éliminatoires, ils sont relégués dans la nouvelle division 3. Les Caïmans déclarent une nouvelle fois forfait général pour la saison 2003. Relégués en 2004 dans le championnat régional Bretagne – Pays-de-Loire, ils restent invaincus sur l’ensemble de la saison remportant le titre qui leur permet de revenir en troisième division. Ils y sont présents depuis 2005 et accèdent chaque année aux phases finales de cette division. Les Caïmans ont aussi remporté l'Ouest Bowl 2005.

2012 - présent : la remontée en D2 

Depuis 2012, les Caïmans se trouvent en Division 2. Leur première année fut difficile avec un match de barrage remporté pour éviter la descente en D3. L'année suivante, ils accèdent aux séries éliminatoire mais sont éliminés par les Météores de Fontenay lesquels seront promus en D1 Lors de la saison 2014, les Caïmans terminent  de leur poule et  du de la conférence Nord. En 2015, ils terminent  de leur poule et  de la division 2. Ils perdent la finale Nord contre les Gladiateurs de la Queue-en-Brie (montants en D1 en fin de saison) et terminent vice-champions de la conférence Nord.

Malgré les bons résultats en 2017, les Caïmans en proie à des difficultés financières demandent à être relégués en championnat régional. Ils sont champions au niveau régional en 2018 mais échouent en finale en 2019.

Bilan

Championnat de France 
Dernière mise à jour après la saison 2016

 Avec saison 2008.

 Total de saisons en D1, D2, D3 et Championnat régional (R11).

Autres compétitions 
Dernière mise à jour après la saison 2016

Notes et références

Liens externes 
 
 Site de la Fédération française

Football américain en Pays de la Loire
Club de football américain en France
Club sportif au Mans
Club sportif fondé en 1985